Мари́на Ю́рьевна Лача́ева (род. 1 декабря 1951, Москва) — российский историк, доктор исторических наук, профессор исторического факультета МПГУ, заведующий кафедрой истории России МПГУ. Автор учебно-методических курсов для вузов.

Биография 
Окончила кафедру источниковедения исторического факультета МГУ в 1973 году. Научный руководитель — профессор В. И. Бовыкин (1927—1998).

В 1977 году защитила кандидатскую диссертацию «Источниковедческие проблемы изучения иностранного капитала в России (на примере английского в меднорудной промышленности Урала и Сибири в начале XX в.)»; в 1997 году – докторскую диссертацию «Всероссийские промышленные выставки как социально-историческое явление».

С 1977 года работала на историческом факультете Московского педагогического государственного университета (бывш. Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина). В 1991–1995 годах была научным редактором ежемесячника «Былое».

Научная деятельность 
Область научных интересов: социально-экономическая история России и её осмысление отечественными и зарубежными исследователями и мыслителями; всемирное и национальное выставочное движение; история исторической науки; историческая психология.

Участник научных межвузовских семинаров «Индустриализация в России» и «Традиции русской исторической мысли», работающих на базе кафедры источниковедения исторического факультета МГУ. Член редколлегий ряда научных периодических изданий.

Библиография 
 Приглашается вся Россия… Всероссийские промышленные выставки (XIX — начало XX в.): Петербург, Москва, провинция. — М.: Сфера, 1997. 168 с.
 Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала XX века. — М., 1997. (B соавторстве)
 Аполлон Кузьмин: Русский интеллигент и историк // Новая книга России. 2008. № 11. С. 35-42.
 
 Принципы исторического повествования в творческом наследии М. В. Ломоносова (из опыта преподавания отечественной историографии) // Вестник Московского университета; серия 8: История; 2011. № 5.

Учебные курсы для вузов 
 Историография истории России до 1917 года. Т. 1, 2. М., 2003, 2004. (в соавт.)
 Историография отечественной истории
 Власть, ученые и предприниматели: проблемы взаимодействия и поисков путей развития России (источники и литература)
 Историческая психология
 Генеалогия

Примечания

Литература 
  (в пер.)

Ссылки 
 Лачаева Марина Юрьевна сайт МПГУ
 Сотрудники кафедры источниковедения Исторического факультета МГУ — Лачаева Марина Юрьевна

Историки России
Преподаватели исторического факультета МГУ
Преподаватели МПГУ
Преподаватели Московского физико-технического института
Женщины-историки